Taidong Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taidong (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Taidong Xiang (socken i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar